Pinhalzinho (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Pinhalzinho (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo